Первая лига 1934 () — 5-й сезон чемпионата Албании с момента его основания. Действующий чемпион на протяжении сезона «Скендербеу» не смог защитить свой титул.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки
 Статистика на rsssf.com

1933
Албания
1934 год в Албании